Нью́арк () — название ряда географических объектов в Великобритании, США и других странах.

Великобритания 

 Ньюарк-он-Трент (Newark-on-Trent), сокр. Ньюарк — старейший из Ньюарков.
 Замок Ньюарк, Ноттингемшир.
 Ньюарк-энд-Шервуд — район на севере Англии в графстве Ноттингемшир.
 Ньюарк в Питерборо, Кембриджшир.
 Ньюарк — до 1667 года название города Порт-Глазго, Шотландия.
 замок Ньюарк в городе Порт-Глазго (Шотландия).

США 
 Ньюарк — город в штате Арканзас.
 Ньюарк — город в штате Вермонт.
 Ньюарк — город в штате Висконсин.
 Ньюарк — город в штате Делавэр.
 Ньюарк — город в штате Иллинойс.
 Ньюарк — город в штате Калифорния.
 Ньюарк — город в штате Миссури.
 Ньюарк — город в штате Мэриленд.
 Ньюарк — город в штате Нью-Джерси.
 Ньюарк Либерти — аэропорт, расположенный в черте городов Ньюарк и Элизабет.
 Ньюарк — город в штате Нью-Йорк.
 Ньюарк — город в штате Огайо.
 Ньюарк — город в штате Техас.

В других странах 
 Ньюарк — город на Ямайке.
 Ньюарк — город в Новой Зеландии.